Иван Романович:

 Романович, Иван Игнатьевич (?—?) — генерал-лейтенант (с 06.12.1851)
 Романович, Иван Константинович (род. 1958) — российский учёный, специалист в области радиационной гигиены, академик РАН (2019).